Ковальський провулок — назва провулку у деяких населених пунктах України.

 Ковальський провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 У місті Запоріжжя:
 Ковальський провулок — провулок у Олександрівському районі;
 Ковальський провулок — провулок в Вознесенівському районі.
 Ковальський провулок — провулок у місті Київ.
 Ковальський провулок — провулок у місті Сімферополь.
 Ковальський провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки